

Tablica

Tablica jesenskog dijela prvenstva

Završna tablica prvenstva

Lista strijelaca 
27 Skorin Mario (15 KU) (Lukavec) 

21 Perić Filip (Stupnik) 

Rašić Krešimir (1 KU) (Sutla) 

17 Zagorec Ivan (1 KU) (Polet) 

15 Filipović Anto (RUGVICA SAVA 1976) 

Aranha Pinheiro Glauver (1 KU) (Dinamo(J)

14 Pukljak Nikola (4 KU) (RUGVICA SAVA 1976) 

13 Krivec Lovro (Sloga)

Borković Luka (1 KU) (Lukavec) 

12 Butković Sven (Klas) 

Sučić Ivica (4 KU) (Polet) 

Šporčić Stipe (3 KU) (Stupnik) 

11 Đeno Zdravko (Sutla) 

Arbanas Kristian (3 KU) (Lomnica)

10 Đeno Zdravko (2 KU) (Laduč) 

Korenika Stjepan (4 KU) (Rakovec)

***napomena*** - upisani su samo strijelci od 10 golova pa prema više

2018./19.
Zagrebačka-0-JŽNL